Henri Maurel peut désigner :

 Henri Maurel (1867-1935), homme politique français ;
 Henri Maurel (1952-2011), militant français.